Isaac Arriaga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isaac Arriaga, Puruándiro, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Isaac Arriaga, Morelia, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar